Шамильский район () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Дагестан Российской Федерации.

Административный центр — село Хебда.

География 
Шамильский район расположен в юго-западной части Дагестана. Граничит на северо-западе с Ахвахским, на севере — с Хунзахским, на востоке — с Гунибским, на юго-востоке — с Чародинским, на юго-западе — с Тляратинским, на западе — с Цумадинским районами республики. Общая площадь территории района составляет 892,19 км².

История 
Постановлением IV-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 года из части территорий бывших Аварского, Андийского и Гунибского округов был создан Кахибский кантон с центром в селе Урада. 26.09.1932 года районный центр был перенесен в село Кахиб. 

Указом ПВС РСФСР от 14.09.1960 года Кахибский район был переименован в Советский, с переносом районного центра во вновь образованный населённый пункт Советское. 

В 1994 году Указом Президиума Верховного Совета Республики Дагестан Советский район был переименован в Шамильский, а село Советское — в Хебду.

Население 

 Национальный состав
В районе проживают аварцы и ахвахцы.

Национальный состав населения по данным Всероссийской переписи населения
 2010 года:

Административно-территориальное устройство 
Шамильский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 25 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 52 сельских населённых пункта:

 Прикутанные хозяйства
К Шамильскому району относятся прикутанные хозяйства без официального статуса населённого пункта на территории равнинных районов: Газиюрт на территории Бабаюртовский района, а также Новый Тидиб и Новая Урада на территории Кумторкалинского района.

Экономика 
В районе развито сельское хозяйство. В структуре валового производства основных отраслей на его долю приходится 95 % продукции.

Общая площадь земель составляет 164 тыс. гектаров, из них сельхозугодий 109,6 тыс. га. На территории района функционируют агрофирма «Голотлинская» с консервным цехом, 33 фермерско-крестьянских хозяйств и 7494 личных подсобных хозяйств. В личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах производят картофель, овощи и плоды, выращивают крупный и мелкий рогатый скот. В отдельных ЛПХ содержатся пчелопасеки.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция расположена в 165 км в городе Буйнакск. 

До республиканского центра город Махачкала — 208 км, с ним райцентр связан асфальтированной дорогой. Эта дорога проходит по ущелью реки «Аварское Койсу» по территории не только Шамильского, но и Хунзахского и Гунибского районов. Протяженность дорог общего пользования в районе составляет 278 км, в том числе с твердым покрытием — 64 км.

Социальная сфера 
В районе действуют 45 школ, 19 детских дошкольных учреждений, 35 общедоступных (публичных) библиотек, 34 клубных учреждения, муниципальный музей им. генерал-полковника М. Танкаева, школа-искусств с 15 филиалами, 3 ДЮСШ и 9 детских оздоровительных лагерей.

Медицинские услуги оказывает центральная районная больница, 6 участковых больниц, 1 межрайонная туберкулёзная больница, 34 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 врачебных амбулаторий и районная поликлиника.

Достопримечательности 

В Шамильском районе расположены:
 25 памятников истории республиканского значения — кладбища XII—XVII веков, подземные культовые помещения, надмогильные стелы шейхов, петроглифы, датированные XI—XV веками.
 80 архитектурных памятников — 17 из них федерального, остальные — республиканского значения. Среди них боевые башни XVI—XVII веков, христианский Датунский храм конца XI века, боевая башня в селе Мусрух, боевая башня Хуршилова в селе Хотода, верхняя и нижняя боевые башни в селе Старый Кахиб, дом Чеэрова в селе Урада, дом Якубова в селе Мачада, дом Рамазановых в селе Хиндах и другие.
 около 20 мечетей с минаретами, построенные в XVII—XVIII веках. Реставрированы мечеть и медресе XVII века в селе Гента, мечеть XVII века в селе Тидиб.
 более 30 памятников археологии республиканского значения времён от каменного века до средневековья: могильник Гинчи (Культура Сиони-Цопи-Гинчи, начало 5-го тыс. до н. э.). Гинчинские могильники бронзового века, Занатинский могильник, Хотодинское поселение, Росохское и Чолодинское поселения в селе Мачада, 4 могильника в селе Урада, Цархигоцинский могильник близ села Тидиб, Голотлтинские могильники средних веков, Ругельдинский могильник средних веков, Урибский могильник албанского времени, Мачадинские петроглифы и др.

Примечания

Ссылки 

 Муниципалитеты Республики Дагестан МО "Шамильский район"
 Официальный сайт администрации района 
 Районы Дагестана, их центры и численность населения 
 Официальный сайт президента Республики Дагестан: Шамильский район 
 Шамильский район: фотографии

Комментарии 
Комментарии